Афана́сьево — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Афанасьев (Афанасьево) — разъезд (населённый пункт) в Курмангазинском районе Атырауской области.

Россия 
 Афанасьево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Афанасьево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Афанасьево — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Афанасьево — село в Комсомольском районе Ивановской области.
 Афанасьево — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Афанасьево — посёлок городского типа в Кировской области, административный центр Афанасьевского района.
 Афанасьево — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Афанасьево — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Афанасьево — село в Обоянском районе Курской области.
 Афанасьево — село в Измалковском районе Липецкой области.
 Афанасьево — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Афанасьево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Афанасьево — село в Богородском районе Нижегородской области.
 Афанасьево — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Афанасьево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Афанасьево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Афанасьево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Афанасьево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Афанасьево — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Афанасьево — деревня в Венёвском районе Тульской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Афанасьево — исчезнувшее село в Ленинском районе.

См. также 
 Афанасий
 Афанасьев
 Афанасьевка
 Афанасьевская
 Афанасьевский
 Афанасьевское